A Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil, localizada no complexo da ilha das Cobras, no Rio de Janeiro.

Foi criada pela Portaria Ministerial n° 65 de 18 de fevereiro de 1997, sendo ativada em 27 de março do mesmo ano.

A sua função é a de administrar os sistemas de pagamento concernentes ao pessoal da Marinha, no país e no exterior, cabendo-lhe as tarefas de execução do pagamento do pessoal civil e militar (ativo, inativo e pensionistas), distribuir o numerário necessário às OM destinado às gestorias conotadas a pessoal, e manter intercâmbio com entidades públicas ou privadas afins representando a Marinha do Brasil em congressos e conferências relacionados a assuntos de sua competência.

Lema 
"Ordem, Prontidão e Regularidade"

Ligações externas 
 

Marinha do Brasil